Girona – miasto w północno-wschodniej Hiszpanii
 Girona – prowincja w Hiszpanii
 Girona – stacja metra w Barcelonie
 Girona – stacja kolejowa w Gironie
 Girona FC – klub piłkarski z Girony
 „Girona” – hiszpański galeas z XVI wieku